Іїде (Естонія)
Іїде (Ямаґата)
Гора Іїде
Гори Іїде